Амаглобели — грузинская фамилия.

Амаглобели, Нодар Сардионович (1930—2004) — грузинский советский учёный-физик. 
Амаглобели, Сергей Иванович (1899—1938) — советский театральный деятель.